

Cinema 
La casa stregata (The Haunted House) – film del 1921 diretto da Buster Keaton e Eddie Cline
La casa stregata – film del 1982 diretto da Bruno Corbucci
La casa stregata! (Spooky House) – film del 2000 diretto da William Sachs

Letteratura 
La casa stregata (The Plague Court Murders) – romanzo di Carter Dickson del 1934
La casa stregata – racconto di Howard Phillips Lovecraft
 La casa stregata (One Night in Doom House) – romanzo di R. L. Stine, Super brividi n. 29

Televisione 
 La casa stregata (Where the Wild Things are) – episodio della quarta stagione di Buffy l'ammazzavampiri
 La casa stregata – episodio de Le nuove avventure di Scooby-Doo
 La casa stregata (The Haunted House Game) – episodio della terza stagione di Piccoli brividi
 La casa stregata (Who Ya Gonna Call?) – episodio della prima stagione di Psych
 La casa stregata (Mrs. Roger's Neighborhood) – episodio di The Real Ghostbusters